Coolidge Hill steht für:

 Coolidge Hill (Maine), Erhebung in den Vereinigten Staaten	
 Coolidge Hill (Ort), Ort im US-Bundesstaat Massachusetts   
 Coolidge Hill (Middlesex County, Massachusetts), Erhebung in den Vereinigten Staaten	
 Coolidge Hill (Worcester County, Massachusetts), Erhebung in den Vereinigten Staaten